żółtak (Xanthorrhoea) – rodzaj roślin z rodziny żółtakowatych
 kępki żółte (żółtaki) – objaw chorobowy
 Daniel Żółtak – polski piłkarz ręczny